L'acronyme ARCEP ou Arcep peut désigner :
 l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en France.
 l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au Burkina Faso.

Sigle de 5 caractères